Die Football League Fourth Division 1980/81 war die 23. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Absteiger gab es keinen. Die vier letztplatzierten Klubs Tranmere Rovers, Hereford United, Halifax Town und York City erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1981/82 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1980/81
Fußballsaison 1980/81